

Prénom 
Allyson est un prénom.

Surnom 

 Allyson Araújo dos Santos (né en 1982), footballeur brésilien.

Patronyme 

 June Allyson (1917-2006), actrice américaine ;
 Karrin Allyson (née en 1963), chanteuse américaine.

Cinéma 

 Allyson Is Watching, film américain sorti en 1997.